Morau ist der Name folgender Orte:

  Morau (Gemeinde St. Oswald), Ortschaft von St. Oswald bei Haslach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
  Morau (Gemeinde Polling), Ortsteil von Polling im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich